Pod názvem Československá vlastivěda vyšly následující publikace:
 Československá vlastivěda (1929) – třináctisvazkový soubor z let 1929 až 1936, připravený pod vedením Václava Dědiny
 Československá vlastivěda (1963) – šestisvazkový soubor z let 1963 až 1971, vydaný nakladatelstvím Orbis